Kanadisches Französisch bezeichnet:

 Traditionell die in Québec, Ontario und den westlichen Provinzen Kanadas gesprochene Variante des Französischen, heute oft Quebecer Französisch genannt.
 Manchmal auch die Gesamtheit der Varianten des Französisch in Kanada.